Žižkovo náměstí je veřejné prostranství ve více městech:

 Žižkovo náměstí (Bílina)
 Žižkovo náměstí (Borovany)
 Žižkovo náměstí (České Budějovice) – nyní náměstí Přemysla Otakara II.
 Žižkovo náměstí (Habry)
 Žižkovo náměstí (Chomutov)
 Žižkovo náměstí (Chrudim)
 Žižkovo náměstí (Chyše)
 Žižkovo náměstí (Jičín)
 Žižkovo náměstí (Kašperské Hory)
 Žižkovo náměstí (Liberec)
 Žižkovo náměstí (Malešov)
 Žižkovo náměstí (Mladá Vožice)
 Žižkovo náměstí (Nové Město nad Metují)
 Žižkovo náměstí (Nové Strašecí)
 Žižkovo náměstí (Olomouc)
 Žižkovo náměstí (Praha)
 Žižkovo náměstí (Prostějov)
 Žižkovo náměstí (Rakovník)
 Žižkovo náměstí (Tábor)
 Žižkovo náměstí (Trhové Sviny)
 Žižkovo náměstí (Třeboň)
 Žižkovo náměstí (Vlašim)
 Žižkovo náměstí (Vodňany)
 Žižkovo náměstí (Znojmo)
 Žižkovo náměstí (Žatec)